Кампильо-де-Альтобуэй ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 172 км². Население — 1576 человек (на 2010 год).

История 
Город основан в 1177 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Campillo de Altobuey
 Página sobre Campillo de Altobuey

Населённые пункты Куэнки
Муниципалитеты Куэнки